Leptospermum lanigerum  — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание

Распространение и местообитание 
Эндемик Австралии. Произрастает в горных эвкалиптовых и прибрежных лесах Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Южной Австралии, Тасмании и Виктории.

Синонимика

Примечания 

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Австралии